Greiner Bach und Greinerbach sind Gewässernamen:

 Greiner Bach (Steinach) oder Greinerbach, linker Zufluss der Steinach (zum Neckar in Neckarsteinach) in Schönau, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Greinerbach (Donau), linker Zufluss der Donau in Grein, Bezirk Perg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Greinbach